Beadle steht für:
 Englische Amtsbezeichnung der Anglikanischen Gemeinschaft, ähnlich dem deutschen Stadtbüttel

Beadle ist der Familienname folgender Personen:
 Chauncey Delos Beadle (1866–1950), kanadisch-US-amerikanischer Botaniker und Gärtner
 David Beadle (* 1971), britisch-kanadischer Illustrator und Naturfotograf

 George Wells Beadle (1903–1989), US-amerikanischer Biologe, Biochemiker, Genetiker und Nobelpreisträger
 Raymond Beadle (1943–2014), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Teambesitzer